Пристань залива Вуллумулу () — находится в бухте залива Вуллумулу Сиднея. На сегодняшний день это строение, длиной 410 метров, является одной из самых длинных в мире постройкой на деревянных сваях. Здесь находятся рестораны, фешенебельные магазины, апартаменты знаменитостей, а также роскошный бутик-отель «Blue Sydney».

История 
Пристань построена в 1915 году и была местом для причала судов, прибывших в Сидней. Вплоть до начала 1920-х годов строительство продолжалось, и затем она стала одним из основных перевалочных пунктов шерсти, здесь находился самый крупный шерстяной склад. В 1956 году был создан пассажирский терминал, где высаживались на берег переселенцы из Старого Света.

В начале 1970-х перевозчики отказались от использования причала, ввиду его неконкурентоспособности с новыми современными сооружениями, и к 1980 году причал был заброшен. В 1987 году правительство штата Новый Южный Уэльс решило снести пристань, что привело к общественному недовольству. В дальнейшем власти решили перепрофилировать пристань, и сейчас она представляет собой роскошный комплекс, в котором расположен отель «Blue Sydney», рестораны и апартаменты.

Некогда заброшенная пристань приобрела статус одного из самых престижных и дорогих районов Сиднея.

Интересные факты 

Знаменитый австралийский актёр Рассел Кроу приобрёл на территории пристани пентхаус за 14 млн. долларов.

Примечания

Ссылки 
 Woolloomooloo Finger Wharf 
 Excel Building Management — Finger Wharf 
 5* Blue Sydney A Taj Hotel (AUSNSW26)
 BLUE SYDNEY — A TAJ HOTEL (EX. BLUE, WOOLLOOMOOLOO BAY, SYDNEY)

Здания и сооружения Сиднея
Пристани
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1915 году